Архиепархия Пуэнт-Нуара () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Пуэнт-Нуар, Республика Конго. Архиепархия Пуэнт-Нуара распространяет свою юрисдикцию на территорию департаментов Куилу и Пуэнт-Нуар. В митрополию Пуэнт-Нуара входят епархии Долизи и Нкайи.  Кафедральным собором епархии Пуэнт-Нуара является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
14 октября 1890 года Римский папа Лев XIII издал буллу «Ob nimiam», которой учредил апостольский викариат Нижнего Французского Конго после разделения апостольского викариата Французского Конго (сегодня — архиепархия Браззавиля).

22 апреля 1907 года апостольский викариат Нижнего Французского Конго был переименован в апостольский викариат Лоанго, а 20 января 1949 года он снова изменил своё название на апостольский викариат Пуэнт-Нуара.

14 сентября 1955 года Римский папа Пий XII издал буллу «Dum tantis», которой возвёл апостольский викариат Пуэнт-Нуара в ранг епархии.

30 мая 2020 года епархия Пуэнт-Нуара был возведена в ранг митрополии.

Ординарии епархии 
 епископ Antoine-Marie-Hippolyte Carrie, C.S.Sp. (14.10.1890 — 1903);
 епископ Louis-Jean-Joseph Derouet, C.S.Sp. (2.01.1907 — 4.03.1914);
 епископ Léon-Charles-Joseph Girod, C.S.Sp. (13.01.1915 — 13.12.1919);
 епископ Henri Friteau, C.S.Sp. (22.03.1922 — 4.04.1946);
 епископ Jean-Baptiste Fauret, C.S.Sp. (13.02.1947 — 5.06.1975);
 епископ Godefroy-Emile Mpwati (5.06.1975 — 1.09.1988);
 епископ Georges-Firmin Singha (1.09.1988 — 18.08.1993);
 епископ Jean-Claude Makaya Loembe (19.12.1994 — 31.03.2011);
 архиепископ Miguel Angel Olaverri Arroniz, S.D.B. (с 22 февраля 2013 года).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Dum tantis , AAS 48 (1956), стр. 113

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Республики Конго